Inscenace může být:

 uvedení resp. faktické provedení nějakého literárně-dramatického díla v divadle, v televizi, v rozhlase či u filmu
 partitura uvedení divadelní hry na divadelním jevišti – viz divadelní inscenace
 nastudování a záznam dramatického textu v televizi nebo jeho provedení ve formě televizního filmu – viz televizní inscenace
 nastudování a záznam dramatického textu v rozhlasu – viz rozhlasová inscenace

 předem připravené, předstírané jednání – nějaká forma předstírání – například inscenovaný soudní proces
 inscenovaná fotografie – pečlivě komponovaný fotografický snímek, ve kterém se klade důraz na motiv a rozvržení prvků v obraze.